Legende:

Zu dieser Saison wechselten die drei Berliner Clubs und die vier Clubs aus Nordrhein-Westfalen die Gruppen. Um wieder auf acht Mannschaften je Gruppe zu kommen, waren deshalb in der vorangegangenen Saison 1983/84 kombinierte Aufstiegs- und Relegationsrunden gespielt worden. In diesen konnte der Düsseldorfer HC die Klasse halten, so dass es im Süden nur einen Aufsteiger gab.

Hauptrunde

Endrunde 
Endrunde um die Deutsche Hallenhockeymeisterschaft 1985 in Worms

Aufstiegsrunden 
Legende:

Die Aufstiegsrunden fanden in Hamburg (Nord) und Köln (Süd) statt.

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 1984
Hockey 1985